Der Fed Cup 2015 war die 53. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Weltgruppe

Erste Runde

Kanada – Tschechien

Italien – Frankreich

Polen – Russland

Deutschland – Australien

Halbfinale

Tschechien – Frankreich

Russland – Deutschland

Finale

Tschechien – Russland

Play-offs

Kanada – Rumänien

Italien – Vereinigte Staaten

Polen – Schweiz

Niederlande – Australien

Weltgruppe II

Erste Runde

Niederlande – Slowakei

Rumänien – Spanien

Schweden – Schweiz

Argentinien – Vereinigte Staaten

Play-offs 

Vier Mannschaften qualifizierten sich aus der Zone Group I: zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Serbien – Paraguay

Slowakei – Schweden

Japan – Weißrussland

Argentinien – Spanien

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 4. bis 7. Februar 2015
Austragungsort: La Loma Sports Centre, San Luis Potosí (Stadt), Mexiko
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 24. bis 27. Juni 2015
Austragungsort: Centro Nacional de Tenis, Parque del Este, Santo Domingo Este, Dominikanische Republik
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe II ab

Datum: 4. bis 7. Februar 2015
Austragungsort: Guangdong Olympic Tennis Centre, Guangzhou, China
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe I auf

Datum: 14. bis 18. April 2015
Austragungsort: SAAP Tennis Centre, Hyderabad, Indien
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Aufstiegsrunde:

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 4. bis 7. Februar 2015
Austragungsort: Syma Sport és Rendezvényközpont, Budapest, Ungarn
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe III ab

Datum: 4. bis 7. Februar 2015
Austragungsort: Tere Tenniscentre, Tallinn, Estland
Belag: (Halle)

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe III 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II auf

Datum: 13. bis 18. April 2015
Austragungsort: Believue, Ulcinj, Montenegro
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Siehe auch 
 Davis Cup 2015

Weblinks 

 Fed Cup

2015
Tennisturnier 2015